Mairanesi – abitanti di Mairano (Casaletto Lodigiano)
Mairanesi – abitanti di Mairano